Rammig ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Rammig, deutsche Klimawissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Franz Josef Rammig (* 1947), deutscher Informatiker und Hochschullehrer